Nikita (1997-2001), een televisieserie met Peta Wilson, gebaseerd op de film Nikita
 Nikita (2010), verhaal gaat verder daar waar de eerste serie gestopt is maar met een twist in het verhaal (dezelfde caracters maar uiteraard gespeeld door andere personen).